Le Système de défense terrien ( en VO) , apparaît dans l'univers de fiction de Stargate. C'est le centre de commandement du programme Porte des Étoiles depuis la saison 8 de Stargate SG-1. Il est responsable de tous les moyens de défense de la Terre. Cela comprend le SGC, les F-302, le BC-303, la flotte de BC-304, l'avant-poste des Anciens en Antarctique, la mission civile Atlantis, le projet Icare ainsi que l'expédition du Destinée. Le Système de défense terrien a été créé après la bataille de l'Antarctique contre Anubis.

À l'origine, ce centre de commandement était dirigé par le lieutenant-général George Hammond, bien qu'il ait d'abord eu l'intention de prendre sa retraite. Le Système de défense terrien est maintenant dirigé par le lieutenant-général Jack O'Neill, et son quartier général est situé au sein du Pentagone.

Histoire

2004 
Après la bataille de l'Antarctique le programme Porte des étoiles est révélé à de nombreuses nations sur Terre (Espagne, Portugal, Égypte, Allemagne...) en plus des 5 (États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine) déjà au courant. La gestion du programme devient donc autrement plus compliquée qu'à l'époque où seuls les États-Unis avaient connaissance de la Porte des étoiles. Afin de faciliter la situation, le système de défense terrien est créé et dirigé par l'ancien chef du SGC, le Général George Hammond. Durant son mandat, il crée les bases de l'organisation.

2005 
À la suite de l'effondrement de l'Empire Goa'uld et de la fin des Réplicateurs, le général Hammond est remplacé par le général O'Neill lui aussi ancien chef du SGC.

2006 
Sous la houlette de O'Neill, le système de défense terrien continue de s'agrandir en faisant face à la menace des Oris.

2007 
Avec la victoire sur les armées des Oris, le système de défense terrien consacre l'essentiel de ses moyens à l'expédition Atlantis et à la recherche du  chevron.

2008 
Tout en poursuivant les projets en cours, le système de défense terrien se concentre sur la montée en puissance de l'Alliance luxienne, un syndicat du crime qui est né des cendres de l'empire Goa'uld.

2009 
Le système de défense terrien se retrouve infiltré par des taupes à la solde de l'Alliance luxienne tels que le Colonel Telford alors que l'Alliance s'attaque à la base Icare.

2010 
L'alliance devient de plus en plus dangereuse et mène plusieurs attaques sur des bases interplanétaires terriennes et lance même un vaisseau cargo muni d'une bombe au naquadah sur le Pentagone, le quartier général du système de défense terrien. L'explosion est évitée de justesse.

2011 
Le système de défense terrien tente vainement de convaincre le peuple de Jonas Quinn, les Langarans de les autoriser à utiliser leur Porte des étoiles pour contacter le Destinée et y envoyer une expédition de secours. Craignant les manœuvres de l'Alliance luxienne, un passage en force est tenté avec une équipe composée de membres du SGC et de l'expédition Atlantis.

Hiérarchie 
Le système de défense terrien est un organisme clé du programme porte des étoiles. En effet, sur les 3 niveaux de commandement, le système de défense terrien occupe à lui seul le  et fait le lien entre les 2 autres.

niveau : le commandement 
Il s'agit là des organisations qui dirigent le programme Porte des étoiles et qui sont les seules à pouvoir donner des directives au système de défense terrien. Ce niveau se compose de :
 La CIS (Commission Internationale de Surveillance) située au Pentagone et composée de bureaucrates de tous les pays participant au programme chargés de financer et d'effectuer le suivi du programme.
 Le Président des États-Unis d'Amérique qui se trouve à la Maison Blanche dirige et finance conjointement avec la CIS le programme.

niveau : la gestion du programme 
On parle ici du système de défense terrien à proprement parler. C'est lui qui est chargé de gérer toutes les composantes du programme et de faire remonter les informations en provenance des différentes branches du programme aux deux entités de commandement qui prennent des décisions que le système de défense terrien doit relayer aux différentes branches du programme.

Le quartier général du système de défense terrien se trouve au Pentagone. C'est là que les moyens de communications (pierres de communications anciennes, communications subspatiales...) se rejoignent. De plus, des négociations avec les peuples alliés de la Terre depuis longtemps peuvent y être menées.

niveau : les branches du programme 
Ce sont les derniers maillons de la chaine. Ils prennent leurs ordres du système de défense terrien qui lui-même les prend de la CIS et du Président des États-Unis.

Il y a quatre grands ensembles :
 Le SGC. Le plus ancien (depuis 1997), chargé de l'exploration de la Voie Lactée. C'est une base de l'US Air Force, Cheyenne Mountain dans le Colorado. La base s'étend sur 28 niveaux comprenant des installations de recherche scientifiques et d'entrainement pour les équipes SG. En plus de nombreux scientifiques (chargés d'effectuer les premières évaluations de potentiel des technologies trouvées) et d'une lourde garnison (chargée de protéger la Terre de toute menace pouvant arriver par la Porte des étoiles), le SGC commande les équipes SG qui sont au nombre de 25 chargées d'effectuer l'exploration des autres planètes. Enfin, le SGC est aussi responsable des différentes bases interplanétaires dans la Voie Lactée : trois permanentes (le Site Alpha, la plus grande, dont le rôle est d'être une position de repli en cas d'invasion du SGC ; le Site Beta, chargée d'être également un site de repli ; et le Site Gamma, chargée d'étudier toutes les technologies trop importantes pour être négligées, mais trop dangereuses pour être rapportées sur Terre), ainsi qu'un nombre indéterminé de camps temporaires voués à des recherches scientifiques ou archéologiques. Le SGC s'est illustré face à des menaces nombreuses et diverses tels que les Goa'uld, les Réplicateurs, les agents corrompus du NID, les tensions diplomatiques entre les nations de la Terre, les Oris et leurs fidèles ou encore les Wraiths.
 L'AFSPC (Air Force Space Command) situé sur la base de Peterson au Colorado (depuis 2000) commande toute la flotte terrienne (différents escadrons de F-302 et les quatre BC-304 encore en activité en 2011 : le Dédale, l'Odyssée, l'Apollo et le George Hammond), assure la défense de l'orbite terrestre grâce l'avant-poste de défense Ancien ainsi que toute la recherche et développement des technologies extraterrestres rapportées par les équipes du SGC et d'Atlantis par le biais de la Zone 51.
 L'expédition Atlantis (depuis 2004), chargée de l'exploration de la galaxie de Pégase. Située sur la cité d'Atlantis, l'expédition est à la fois civile et militaire. Elle est composée de membres de toutes les nations impliquées dans le projet. L'expédition contrôle la cité-vaisseau Atlantis, un nombre indéterminé d'équipes d'exploration et de Jumpers ainsi que des bases sur d'autres planètes. L'expédition Atlantis fait face avec efficacité aux Wraiths mais aussi à la Confrérie, aux Genii, aux hybrides de Michael ou encore aux Asurans.
 Le projet Icare est le plus récent des quatre. Il est situé depuis 2007 sur la base interplanétaire terrienne Icare, elle même située sur une planète prise à l'Alliance luxienne. Le projet a pour but d'effectuer des recherches sur le  chevron de la Porte des étoiles. Bien que le projet ait lieu sur une base interplanétaire de la Voie Lactée (normalement sous la responsabilité du SGC) il est dirigé directement par le système de défense terrien en raison de son importance. En 2009, à la suite d'une attaque la base est détruite mais une partie du personnel arrive à atteindre le Destinée grâce au  chevron et part donc explorer le vaisseau et les galaxies qu'il traverse. Malgré la situation assez critique dans laquelle se trouvent les membres du projet, ils arrivent à passer au-dessus de leurs dissensions internes et à combattre l'Alliance luxienne, les Nakai ou bien encore les drones.
Il est à noter que l'autorité du système de défense terrien se concentre sur des lieux ou des organisations hors de la planète où dans des lieux tenus secrets sur Terre. Il n'a aucune autorité pour pouvoir interagir directement sur Terre où il doit plutôt privilégier la coopération avec d'autres organisations habilitées tel que le NID.

Le personnel

Commandant du Système de Défense Terrien

Membres connus 
 Colonel David Telford
 Major Paul Davis
 Major Green
 Major Peterson
 Major Gibson
 Capitaine Helen Sharpe
 Sergent chef Walter Harriman
 Sergent chef Graham
 Sergent chef Smith
 Sergent chef Hyatt
  Brightman
  Mehta
  Williams
  McCormack
 Airman Myers
 Airman Hamilton
 Airman Baldwin

Épisodes-clés 

 Mésalliance, partie 2/2 : le  Weir explique au colonel O'Neill que le président des États-Unis, Henry Hayes, a confié au général Hammond le commandement du Système de défense terrien.
 Air, partie 3/3 : le colonel Everett Young utilise pour la première fois les pierres de communications anciennes pour faire son rapport au général O'Neill au Pentagone.
 Ombre et Lumière : après un briefing auprès du général O'Neill, Young demande d'aller rendre visite à sa femme.
 Terre : le colonel Young et Camille Wray sont appelés au Système de défense terrien, pour un briefing qui pourrait ramener l'équipage du Destinée sur Terre.
 De Part et d'autre : Le Commandement planétaire est attaqué par l'Alliance luxienne.
 Passage en Force : Pour contacter le vaisseau le commandement planétaire infiltre une planète allié qu'il soupçonne d'être à la solde de l'alliance.

Production 

Les décors extérieurs utilisés lors de l'épisode Un nouvel espoir, sont les bâtiments n°6 du Bridge Studios à Vancouver.

Références 

Organisation de Stargate

en:Stargate Program#Department of Homeworld Security
it:Programma Stargate#Dipartimento per la sicurezza mondiale